Southard peut faire référence à :

Personnalités 

 (1747–1842), homme politique du New Jersey, représentant de 1801 à 1811,
 (1783–1850) (fils de Henry), homme politique du New Jersey, représentant de 1831 à 1833
 (1787–1842) (fils de Henry), homme politique du New Jersey, sénateur et gouverneur de l'État,
, un navire nommé en son honneur.
 (1845–1894), militaire américain,
 (1876–1920), neuropsychiatre et auteur américain,
 (1851–1919), homme politique de l'Ohio, représentant de 1895 à 1907,
 (1827–1881), chef d'orchestre américain,
 (1836–1905), homme politique de l'Ohio, représentant de 1873 à 1879,
 (1808–1896), constructeur de navire américain, natif du Maine,
, navire construit par T. J. Southard,
 (1892–1958), tueur en série américain,
 (1877–1967), personnalité religieuse américaine.

Lieux 
, Antarctique,
, Antarctique,
, Antarctique,
, Californie, États-Unis,
, États-Unis,
, États-Unis.